Oswaldo Baqueiro puede referirse a:

 Oswaldo Baqueiro Anduze, periodista y escritor yucateco (México), nacido en 1902.
 Oswaldo Baqueiro López, periodista y escritor de Yucatán, nacido en 1932.